Подбельский:

Фамилия 
 Подбельский, Вадим Валерьевич (1937—2021) — советский и российский программист, автор книг и учебных пособий по языкам программирования.
 Подбельский, Вадим Николаевич (1887—1920) — советский государственный и партийный деятель.
 Подбельский, Виктор фон (1844—1916) — прусский генерал и германский политический деятель.
 Подбельский, Юрий Николаевич (1886—1938) — член Партии социалистов-революционеров.

Топонимы 
 Подбельский — посёлок в Ейском районе Краснодарского края.

См. также 
 Подбельскиаллее (станция метро)
 Улица Подбельского
 Подбельск